

Cinema 
 Magenta – film del 1996
 Magenta – personaggio del film The Rocky Horror Picture Show

Colori 
 Magenta – colore sottrattivo primario

Fumetti 
 Magenta – personaggio dei fumetti DC Comics

Geografia

Francia
 Magenta – comune della Marna

Italia
 Magenta – comune della provincia di Milano
 Magenta – località (non frazione) di Casei Gerola in provincia di Pavia

Guerra 
 Battaglia di Magenta – battaglia della Seconda guerra d'indipendenza italiana
 Classe Magenta – classe di navi corazzate francesi del 1861
Magenta – nave corazzata francese
Magenta – pirocorvetta italiana

Musica 
 Magentamusic – gruppo musicale italiano
 Magenta – gruppo musicale britannico